La II Edizione dei Campionati italiani invernali di nuoto si sono svolti a Desenzano dal 18 al 19 dicembre 1999. È stata utilizzata la vasca da 25 metri.

Podi

Uomini

Donne

Collegamenti esterni
 
 

Sport acquatici nel 1999
Campionati italiani di nuoto